Stati Uniti d'America
 Rossie – città della Contea di Clay, Iowa
 Rossie – città della Contea di St. Lawrence, New York